Élimination peut désigner :
 Réaction d'élimination, une réaction chimique
 Élimination lors d'un tournoi (voir aussi qualification)
 Élimination de Gauss-Jordan
 En algèbre, la théorie de l'élimination étudie les méthodes de diminution du nombre de variables dans des systèmes d'équations polynômiales.